Ceremoniella grevskap är områden i England som har tilldelats en lordlöjtnant. De används ofta som en geografisk referensram, och kallas därför ibland även för geografiska grevskap.

Karta 

Ej visad: City of London